SHK ist eine  Abkürzung für:
 Schwedische Handelskammer
 Schweizerische Hochschulkonferenz 
 Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Branche
 SHK AG, Verbundgruppe in der SHK-Branche
 SHK (Messe), Fachmesse für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
 Schöninghsdorf-Hoogeveen-Kanal
 Stichodactyla-Toxin (Seeanemonengift; Gegenstand pharmazeutisch-medizinischer Forschung)
 Strategisches Handlungskonzept, ein Verfahren zur Erkundung und Sanierung von Altlasten
 St. Hedwig-Krankenhaus Berlin
 Stronghold (Spieleserie)#Stronghold Kingdoms (2012) (MMO-Strategiespiel)
 Studentische Hilfskraft
 Statens haverikommission, die schwedische ständige Untersuchungskommission für Großunfälle

SHK ist eine Musterbezeichnung für ein Segelflugzeug:
 Schempp-Hirth SHK

SHK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saale-Holzland-Kreis

Abkürzung